groupe Saur (à l'origine Société d'aménagement urbain et rural, SAUR)

 Greta Saur, ou Greta Sauer (1909-2000), peintre non figurative de nationalité allemande établie en France
 Karl Otto Saur (1902-1966), homme politique allemand. 
 K. G. Saur Verlag, maison d'édition allemande créée par Karl Otto Saur puis développée par son fils K. G. Saur.

 saur ou sawr (en persan dari : ثور), le nom dari du deuxième mois du calendrier persan utilisé en Afghanistan ;
 révolution de Saur, la prise du pouvoir par le Parti démocratique populaire en Afghanistan d'avril 1978.